Bas-Rhin megyében 527 település található.

 (CUS) Strasbourg városi körzet(1966).
 (CAS) Sarreguemines agglomerációs körzet (2002).